Роберт Джон Ростревор «Робби» Трайп (; 1973—2014) — новозеландский актёр кино, ТВ и театра.

Биография 
Родился в Уонгануи в 1973 году. Учился в школе Хантли в Мартоне и в колледже Уонгануи. Актёрское образование получил в  , которую окончил со степенью бакалавра исполнительских искусств в 1999 году.

Дважды был номинирован на главную театральную премию страны —   за роли Пети Трофимова в «Вишнёвом саду» и Бернарда в «Смерти коммивояжёра».

Скоропостижно скончался в Окленде 2 ноября 2014 года.

Примечания

Ссылки
 
 Robert Tripe Condolences

Киноактёры Новой Зеландии